Гоббо — фамилия итальянского происхождения.

Известные носители:
 Гоббо, Джеймс (1931—2021) — австралийский юрист и политик, 25-й губернатор Виктории.
  (род. 1961) — итальянский футболист и тренер.
 Гоббо, Тесса (род. 1990) — американская гребчиха.